SBY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Wicomico County Regional, Salisbury (Maryland), Stati Uniti